Première ( = „erste“) oder eingedeutscht Premiere bezeichnet

 Premiere, erste öffentliche Aufführung einer Inszenierung (Theaterstück, Oper, Film etc.)
 ein deutsches Pay-TV-Unternehmen, das 2009 in Sky Deutschland umbenannt wurde, siehe auch Geschichte der Premiere AG
 Adobe Premiere, Videobearbeitungsprogramm des amerikanischen Softwareherstellers Adobe Systems
 Premiere (Magazin), Schweizer Film- und Kinomagazin
 eine Buchreihe des Verlag Herder
 Premiere (Film), österreichischer Film von Géza von Bolváry aus dem Jahr 1937
 eine Handelsmarke des Hausgeräteherstellers Amica (Unternehmen)

La Première ist der Name von mehreren französischsprachigen Hörfunksendern:
 Outre-Mer 1ère von France Télévisions (Frankreich)
 La Première (Schweiz) von Radio Suisse Romande (RSR)
 La Première (Belgien) von Radio-télévision belge de la Communauté française